Urla (India), plaats in het district Raipur, in de Indiase staat Chhattisgarh.
 Urla (district), district in de Turkse provincie İzmir.